Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2016/17 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2016/17 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Acht Vereine machten von dieser Option Gebrauch, wobei vier Vereine je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, vier Vereine je einen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während ASVÖ Wulkaprodersdorf mit sieben eingesetzten Spielern auskam, spielten beim ASK St. Valentin 12 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 33 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Matej Šebenik (SV Raika Rapid Feffernitz) mit 9,5 Punkten aus 10 Partien. Dawit Schengelia (SK Sparkasse Jenbach) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, Borki Predojević (SK MPÖ Maria Saal) 8 Punkte aus 11 Partien. Mit Alexander Fauland (SV Raika Rapid Feffernitz), Michael Fedorovsky (SK Sparkasse Jenbach), P. Harikrishna (SK MPÖ Maria Saal) und Johannes Steindl (SK Ottakring) gewannen vier Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SV Raika Rapid Feffernitz

Schachklub Sparkasse Jenbach

SK MPÖ Maria Saal

mpimmo Wien - SK Ottakring

SK Hohenems

ASVÖ Wulkaprodersdorf

SV Jacques Lemans St. Veit an der Glan

SK Absam

SC Sparkasse Götzis

Schachklub Bregenz

Blackburne Nickelsdorf

ASK St. Valentin

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Schach 2017